

Загальне 
 Парцеляція (синтаксис) — фігура мелодики мовлення, в якій частини єдиного речення інтонаційно розмежовуються як самостійні речення (на письмі — розділовими знаками).
 Парцеляція (соціологія) (а також у психології, культурології) — втрата людьми уявлень про загальне благо (добро), загальний сенс, загальні цінності; атомізація індивидів в суспільстві
 Парцеляція (економіка) — поділ земельної ділянки на менші частини (парцели).

Топоніми 
  — у Польщі присілок села Журавиця у гміні Журавиця Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства.